Мирчев () — болгарская фамилия.

Известные носители:
 Мирчев, Владислав Митков (род. 1987) — болгарский футболист, нападающий клуба «Локомотив» из города Пловдив.
 Мирчев, Димче — Народный герой Югославии.
 Мирчев, Кирил (1902—1975) — болгарский филолог.

См. также 
 Мирчинк